Вето́шников — русская фамилия. Образована от профессии вето́шник — сборщик и торговец старой одеждой и тряпьём — ве́тошью.

Известные носители 
 Ветошников, Александр — автор учебника древней истории 1833 г.
 Ветошников, Василий (род. ок. 1804 г.) — хорунжий Оренбургского казачьего полка, арестован в апреле 1827 г. за участие в Оренбургском тайном обществе.
 Ветошников, Георгий Александрович (1918—1946) — Герой Советского Союза.
 Ветошников, Иван Николаевич (1746 — после 1808) — архитектор, поэт, писатель, служил в Комиссии нового уложения, брат академика Михаила Николаевича.
 Ветошников, Михаил Николаевич (1750—1791) — подполковник, академик архитектуры, главный архитектор Адмиралтейства в Кронштадте.
 Ветошников, Леонид Владимирович (1897—1964) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Ветошникова, Наталья Борисовна (род. 1921) — советская теннисистка.
 Ветошников, Павел Александрович (род. ок. 1831) — российский революционер, сподвижник А. И. Герцена.

См. также 
 Ветошниково — городской округ город Уфа